Футбольная лига в сезоне 1928/29 — 37-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в третий раз в своей истории стал клуб «Уэнсдей» из Шеффилда. Второй дивизион выиграл «Мидлсбро», Третий северный дивизион — «Брэдфорд Сити», Третий южный дивизион — «Чарльтон Атлетик».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1928/29 на RSSSF.com 

1928
Футбол в Англии в сезоне 1928/1929
Английский чемпионат
Английский чемпионат